El llibre Ashley dels nusos (títol en anglès: The Ashley Book of Knots - TABOK), publicat originalment el 1944, va ser el resultat de més d'onze anys de treball. Conté més de set mil il·lustracions, descriu més de tres mil nusos i les seves variants. Cada entrada inclou les instruccions per realitzar el nus, el seu ús i la seva història. Els nusos estan ordenats per tipus i ús.

Aquest llibre és encara avui la principal referència en nusos per a cordes i cables segueix sent sens dubte un dels més complets, descriu tant els bons nusos com els dolents, i n'explica els matisos. Va ser escrit per Clifford Ashley.

Ús de les referències 
Atès que és molt complet i ha estat àmpliament distribuït,  El llibre Ashley dels nusos  s'ha convertit en un llibre de referència per a la marineria. El número assignat a cada entrada s'utilitza per a definir un nus sense ambigüitat. Això és particularment útil en una àrea on els noms han canviat considerablement amb el temps, i són comuns els noms ambigus o amb significats múltiples. Les referències s'utilitzen sobretot en la forma següent: « Nus pla (ABOK #1402) », « ABOK #1402 », o simplement « #1402 » si la referència és evident o ja ha estat establerta.

Vegeu també 
 Nus infinit
 Llaç escorredor

Notes

Bibliografia 
 Clifford W. Ashley. The Ashley Book of Knots. Doubleday, New York. 

Enciclopèdies en anglès
Nusos